Soetgen Gerrits (-1572), Noord-Nederlands schrijfster
Maria Gerrits Vermeij (-1645), Noord-Nederlands religieuze
Louis Gerrits (1827-1873), Belgisch politicus
Jan Gerrits (1844-1922), Belgisch beeldhouwer
Piet Gerrits (kunstenaar) (1878-1957), Nederlands kunstenaar
Karel Gerrits (1887-1955), Nederlands politicus
Ger Gerrits (1893-1965), Nederlands graficus
René Gerrits (1936-), Nederlands politicus
Kassiël Gerrits (1950-), Nederlands kunstenaar
Hein Gerrits (1981-), Nederlands acteur
Travis Gerrits (1991-), Canadees skiër
Melanie Gerrits (2000-), Nederlands voetbalspeelster

Personages
Rob Gerrits, TV-personage

Nederlandse of Vlaamse achternaam